Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2009 года под эгидой ИИХФ проходил с 4 по 12 апреля 2009 года в Хямеэнлинне (Финляндия). Сборная США стала чемпионом и завоевала свой третий титул, одолев в финале сборную Канады со счётом 4:1. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную Швеции с аналогочным финалу счётом.

Лучшими бомбардирами чемпионата стали игроки сборной США Хилари Найт и Натали Дарвиц, набравшие по 10 очков за результативность. Лучшим вратарём турнира была признана канадка Шарлин Лабонте, лучшим защитником финка Йенни Хийрикоски, а лучшим нападающим канадка Хейли Уикенхайзер. Самым ценным игроком турнира была признана нападающая сборной Канады Карла Маклеод.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 9 национальных команд — четыре из Европы, три из Азии и две из Северной Америки. Сборная Казахстана пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ×
 *
 *
 *
Азия
 *
 *
 ^
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2008 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2008 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Группа C 

Время местное (UTC+2).

Квалификационный раунд

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд

Группа F 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Карла Маклеод

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Шарлин Лабонте
 Защитник:  Йенни Хийрикоски
 Нападающий:  Хейли Уикенхайзер

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джесси Веттер
 Защитники:  Анджела Руджеро —  Карла Маклеод
 Нападающие:  Натали Дарвиц —  Джули Чу —  Мишель Карвинен

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2009 год в хоккее
Апрель 2009 года
Спорт в Финляндии в 2009 году
2009
Ж
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хямеэнлинне
Чемпионаты мира в Финляндии